Prüll steht für:

 Prüll (Landkreis Bayreuth), gemeindefreies Gebiet im Landkreis Bayreuth, Bayern
 Prüll (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Prüll (Unterdietfurt), Ortsteil der Gemeinde Unterdietfurt, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Prüll (Gemarkung), Gemarkung in Regensburg, Gebiet der aufgelösten Gemeinde Karthaus-Prüll

Prüll ist der Familienname von:
 Livia Prüll (* 1961; vor 2014 Cay-Rüdiger Prüll), deutsche Ärztin und Medizinhistorikerin

Siehe auch:
 Brüll
 Kloster Prüll
 Prühl